Наутла има више значења:

 Општина Наутла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наутла (Наутла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наутла, Гасолинера (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику